Elda Simonett-Giovanoli – insegnante svizzera
 Ted Simonett – attore canadese